

Astronomia
 4003 Schumann – asteroide della fascia principale
 Schumann-Heink Corona – struttura geologica della superficie di Venere

Persone
 August Schumann (1773-1826) – editore, scrittore e lessicografo tedesco
 Clara Wieck Schumann (1819-1896) – pianista tedesca e moglie di Robert Schumann
 Ernestine Schumann-Heink, nata Ernestine Rössler (1861-1936) – contralto ceco con cittadinanza statunitense
 Georg Schumann (1866-1952) – compositore tedesco
 Georg Schumann (1886-1945) – comunista tedesco, si oppose al nazismo
 Georg Schumann (1898-1959) – calciatore tedesco
 Hans Schumann Lem (1875-1962) – ginnasta norvegese
 Jannik Schümann (1992) – attore tedesco
 Kai Schumann (1976) – attore tedesco
 Karl Moritz Schumann (1851-1904) – botanico tedesco
 Marcel Schumann (1901-1989) – calciatore lussemburghese
 Margit Schumann (1952-2017) – slittinista tedesca orientale
 Maurice Schumann (1911-1998) – politico francese
 Nicolai Schumann (1992) – giocatore di football americano tedesco
 Nils Schumann (1978) – mezzofondista tedesco
 Robert Schumann (1810-1856) – compositore tedesco e marito di Clara Schumann
 Winfried Otto Schumann (1888-1974) – fisico tedesco

Altro
 Il commissario Schumann  (Der Kriminalist) – serie televisiva tedesca

Pagine correlate
 Walter Schumann
 Schuman